Lübs kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Lübs, Gommern – ort, tidigare kommun, Gommern, Sachsen-Anhalt, 
 Lübs, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern,